Примера Дивисьон Венесолана 2011/2012 () — 56-й розыгрыш профессионального чемпионата Венесуэлы с момента его основания.

Участники

Апертура

Клаусура

Общая таблица

Финальная серия 
«Депортиво Лара» выиграл Апертуру и Клаусуру, тем самым автоматически став чемпионом Венесуэлы в сезоне 2011/12.

Ссылки 
 Чемпионат Венесуэлы 2011/2012 на rsssf.com

2011/2012
Венесуэла
2011 год в Венесуэле
Спорт в Венесуэле в 2012 году
Футбол в Южной Америке в 2011 году
Футбол в Южной Америке в 2012 году